Trutklobbarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trutklobbarna, Kristinestad, Österbotten, 
 Trutklobbarna (Brändö, Åland),

Se även
Trutkobben
Trutkobban
Trutkobbar
Trutkobbarna
Trutklobben
Trutkläppen
Trutkläpparna

Robotskapade Finlandförgreningar